Керрі-Енн Г'юз і Крістін Редфорд виграли титул, перемігши у фіналі пару Хіракі Ріка і Сон Хі Пак з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Клаудія Порвік /  Лінда Вілд (чвертьфінал)
 Керрі-Енн Г'юз /  Крістін Редфорд (чемпіонки)
 Лакшмі Порурі /  Шон Стаффорд (чвертьфінал)
 Міхо Саекі /  Юка Йосіда (1-ше коло)

Сітка

Основна сітка

Примітки

Посилання 

TVA Cup
TVA Cup, парний розряд